Carl Rümpler ist der Name folgender Personen

* Carl Rümpler (Schriftsteller) (auch Karl Christoph Rümpler; 1796–1860), deutscher Kantor und Schriftsteller 
 Carl Rümpler (Verleger) (auch Karl Rümpler, Ernst Karl Rümpler, Ernst Carl Rümpler; vor 1835–nach 1881), deutscher Verleger, Redakteur und Buchhändler

Carl Rümpler steht für:

 Carl Rümpler (Unternehmen), Buchhandlung mit Zeitungsverlag und Antiquariat